Rogue (2007) filme de terror autraliano escrito e dirigido por Greg Mclean.
Rogue - personagem de quadrinhos da Marvel Comics
Rogue (World of Warcraft)
Nissan Rogue
Rogue (2020) - filme estrelado por Megan Fox

Desambiguação